Les élections municipales italiennes de 2021 se déroulent les 3 et , en même temps que des élections régionales afin de renouveler pour cinq ans les maires et conseils municipaux de 1 293 des 7 903 municipalités d'Italie, dont les capitales des 20 régions. Des seconds tours sont organisés les 17 et 18 octobre dans les municipalités concernées. Dans les régions à statut spécial, les dates sont différentes. En Sicile et en Sardaigne, le vote a lieu les 10 et 11 octobre avec un second tour les 24 et 25 octobre. Dans le Trentin-Haut-Adige le vote se déroule le 10 et le 24 octobre tandis que la Vallée d'Aoste vote les 19 et 20 septembre.

Initialement prévues pour la saison électorale habituelle entre avril et juin, les élections sont  reportées de plusieurs mois en raison de la pandémie de Covid-19.

Résumé

Résultats par ville

Turin 
La maire sortante, Chiara Appendino, du M5S, ne se représente pas. Le candidat du centre gauche, Stefano Lo Russo, l'emporte au second tour, tandis que le M5S est éliminé dès le premier tour et divise son contingent de conseillers par 12.

Vote populaire

Milan 
Le maire sortant, Giuseppe Sala, qui a entretemps rejoint le parti Europe verte, est réélu dès le premier tour. Le Centre-gauche conserve la mairie de Milan.

Vote populaire

Trieste 
Le maire sortant, Roberto Dipiazza, est réélu pour un quatrième mandat non-consécutif. Le Centre-droit conserve la mairie de Trieste. À noter la chute du M5S, et l'entrée au conseil municipal d'une liste à gauche du PD (Maintenant Trieste), et du parti anti-vaccins Mouvement 3V.

Vote populaire

Bologne 
Le démocrate Matteo Lepore succède au maire sortant, Virginio Merola. Le Centre-gauche conserve la mairie de Bologne.

Vote populaire

Rome 
La maire sortante, Virginia Raggi, du M5S, est largement éliminée dès le premier tour. Le candidat du Centre-gauche, Roberto Gualtieri, l'emporte au second tour, permettant à cette coalition de remettre la main sur la mairie de la capitale, après un intermède de 5 ans.

Vote populaire

Naples 
Luigi de Magistris, le maire sortant, ne brigue pas un autre mandat, tentant plutôt de devenir président de Calabre, scrutin se déroulant au même moment. Le Centre-gauche reprend la mairie de Naples; son candidat, Gaetano Manfredi, est élu dès le premier tour.

Vote populaire

Notes et références

Voir aussi 
Élections régionales italiennes de 2021

2021
Municipales
Politique en octobre 2021